Алутиик (также «алютик», «алутик», кадьякские эскимосы, сюгпиак, сугпиак, каняги, коняги) — эскимосский прибрежный народ, населяющий южную Аляску. Название «алутиик» происходит от русского слова алеут, которым этот народ стали называть русские промышленники по ошибке. Говорят на алютикском языке, принадлежащем к юпикской семье эскимосских языков. Алутиик не следует путать с алеутами, так как последние живут дальше на юго-запад, в том числе на Алеутских островах. Алутиикский термин для «алеутов» — Alutiiq, а себя они называют «сугпиак». Термины «сугпиак», «алеут» и «алутиик» используются соответственно личным предпочтениям.

Алутиик традиционно живут у водоёмов, питаясь лососем, палтусом и китами, а также собирая растущие у поселений ягоды и охотясь на живущих в окрестностях млекопитающих. До контакта с европейцами в лице российских торговцев мехами алутиик жили в полуподземных домах «чикллуак» . В XXI веке алутиик живут в прибрежных рыбных хозяйствах, где частично поддерживают традиционный образ жизни. В 2010 году в школе города Кадьяка по запросам учеников начали преподавать алютикский язык. Кадьякский диалект алютикского находится под угрозой вымирания: им владеет 50 пожилых алутиик.

Резня в Авауке 
В 1784 году конфликт между алутиик и российскими промышленниками во главе с Григорием Шелиховым привёл к  — в англоязычной литературе это событие получило наименование «резня в Авауке» ). Конфликт произошёл на острове Ситкалидак у поселения Олд-Харбор. Российские промышленники убили несколько сотен мужчин, женщин и детей, количество жертв в разных источниках оценивается в 500, 2000 и 2500—3000. После атаки на Аваук Шелихов захватил в плен (по собственным подсчётам) более тысячи человек, 400 из них он держал в заложниках. После резни алутиик полностью подчинились русским.

1784—1818 годы называют «самым тёмным периодом истории алутиик», он кончился со сменой руководства Российско-американской компании.

Спустя полвека Арсентий Аминак, алутиик-очевидец тех событий, передал свои воспоминания финскому натуралисту и этнографу Хенрику Хольмбергу (встречаются варианты Henrik Johan Holmberg и Heinrich Johann Holmberg), который делал отчёт для губернатора Аляски. Хенрик записал следующее:
Русские пришли в поселение и устроили ужасающую кровавую баню. Всего несколько людей смогли бежать в Ангяхталек в байдарках; 300 алутиик застрелили русские. Это произошло в апреле. Когда наши люди пришли на то же самое место летом, вонь от трупов была столь сильна, что никто не смог там находиться. Остров с тех пор необитаем. После этого все вожди были вынуждены отдать своих детей в заложники, я смог спастись только благодаря мольбам отца и множеству шкур морской выдры.

См. также 
 Народы Арктики

Примечания

Литература

На русском

На английском

Ссылки 
 Alaska Native Language Center: Alaska Native Languages Map
 Alaskan Orthodox Christian texts (Alutiiq)
 Alutiiq Museum

Юпики
Народы Аляски